Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2014 war die 23. Austragung der Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 12. bis 18. Oktober 2014 in Guilin (Volksrepublik China) statt.

Weltmeisterin wurde nach 2009 zum zweiten Mal die Chinesin Liu Shasha. Im Finale besiegte sie ihre Landsfrau Chen Siming, die Vizeweltmeisterin von 2011, mit 9:8. Titelverteidigerin war die Chinesin Yu Han, die im Viertelfinale gegen Kim Ga-young ausschied.

Modus 
Die 64 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 32 wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt. Ausspielziel waren sieben Spiele in der Doppel-K.-o.-Phase und neun Spiele in der Finalrunde. Gespielt wurde mit Wechselbreak.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2014 bei azbilliards.com
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2014 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

2014
Poolbillardveranstaltung 2014
Sport (Guangxi)
Guilin
Billardturnier in der Volksrepublik China
Frauen (Volksrepublik China)